Такмичење у десетобоју на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27. и 28. јуна 2012. на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Барселони 2010, није бранио Ромен Бара из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 десетобојаца из 16 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

100 метара 
Ветар: група 1: +0,8 м/с; група 2: +0,7 м/с; група 3: +0,8 м/с; група 4: +0,8 м/с

Скок удаљ

Бацање кугле

Скок увис

400 метара

110 метара препоне 
Ветар: група 1: +0.5 м/с, група 2: -0,5м/с, група 3: +0,2 м/с

Бацање диска

Скок мотком

Бацање копља

1.500 метара

Финални пласман

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Резултати десетобоја на сајту ИААФ

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Десетобој на Европском првенству у атлетици на отвореном